Keane kan syfta på:

 Keane, ett brittiskt rockband

Personer
 Molly Keane, irländsk författare
 Robbie Keane, född 1980, irländsk fotbollsspelare i bland andra Tottenham
 Roy Keane, född 1971, irländsk fotbollsspelare i bland andra Manchester United